Avancini ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Avancini (1918–1984), italienischer Politiker
 Giustiniano degli Avancini (1807–1843), Maler
 Henrique Avancini (* 1989), brasilianischer Mountainbiker
 Lívia Avancini (* 1992), brasilianische Kugelstoßerin
 Nicolaus von Avancini (1611–1686), Jesuit, Pädagoge, Dichter und lateinischer Dramatiker der Barockzeit

Siehe auch:
 Avanzini